Grdovići – wieś w Czarnogórze, w gminie Bar
 Grdovići – wieś w Serbii, w okręgu zlatiborskim, w gminie Arilje